

Цигенешть () — комуна у повіті Телеорман.
 Цигенешть () — село у повіті Телеорман. Адміністративний центр комуни Цигенешть.
 Цигенешть () — село у повіті Бакеу. Входить до складу комуни Вултурень.
 Цигенешть () — село у повіті Галац. Входить до складу комуни Мунтень.
 Цигенешть () — село у повіті Арджеш. Адміністративно підпорядковується місту Тополовень.

Цигенешть () — село у Страшенському районі.